Kassai (Kasl) József, (Kassa, 1901 – Pécs, 20. század) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. MÁV alkalmazott. Eredeti neve Kasl József, az 1910-es években szüleivel költöztek Pécsre.

Pályafutása
Az 1919-ben alakult PVSK hátvédsorát 15 éven keresztül erősítette. 30 alkalommal volt Dél-dunántúli válogatott. Télen hazajárt Kassára síelni, középsúlyú birkózásban Szabadka bajnoka. Szívesen állt rajthoz atlétikai versenyeken, ha kellett ringbe lépett, nyáron pedig teniszezett.

Játékvezetésből 1921-ben Pécsen a Délnyugat-magyarországi Labdarúgó Alszövetség (DnyLASz) keretében a Magyar Futballbírák Testülete (BT) előtt vizsgázott. A DnyLASz által működtetett bajnokságokban tevékenykedett. Az MLSZ BT javaslatával NB II-es, majd 1940-ben NB I-es játékvezető. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. Amikor kiöregedett az élvonalból, az alacsonyabb osztályokban még hosszú évekig bíráskodott. A nemzeti játékvezetéstől 70 évesen visszavonult. NB I-es mérkőzéseinek száma: 1.

A Baranya megyei Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) elnöke, majd titkára volt. Oktatással, vizsgáztatással, mérkőzések ellenőrzésével segítette az utánpótlás fejlődését. Az egyik hallgatója Páldi Ede a nemzetközi porondon is megállta helyét. 1981-ben 60 éves játékvezetői jubileuma alkalmából az MLSZ elnöke emlékplakettet adott részére. 1981-ben 60 éves játékvezetői jubileuma alkalmából az MLSZ elnöke emlékplakettet adott részére.

Források 
 Dr. Ábrai Zsigmond: Magyar futballbírák könyve – 1935. A Magyar Futballbírák Testülete
 dr. Földessy János: A magyar labdarúgás 60 éve - 1958. Sport és Könyvkiadó Vállalat

Külső hivatkozások 

 

1901-ben született személyek
A 20. században elhunyt személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők
Kassaiak
Pécsi sportolók
Családi nevüket magyarosított személyek